Ка́менный Лог — топоним:

 Каменный Лог — урочище в Липецке.
 Каменный Лог — балка в Шебекинском районе Белгородской области.
 Каменный Лог — правый приток реки Лемазы в Мечетлинском районе Башкортостана.
 Каменный Лог — деревня в Ошмянском районе Гродненской области Белоруссии, около которой находится одноимённый пункт пропуска через белорусско-литовскую границу.
 Каменный Лог — деревня, Лысьвенский район, Пермский край

См. также 
 Улица Каменный Лог (Липецк)